Ochotnoje () ist der Name russischer Orte:
 Ochotnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Bieskobnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Ochotnoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Liedemeiten, 1938–1946 Gerhardsweide, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Ochotnoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Bombitten, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Ochotnoje (Kaluga), Siedlung im Rajon Suchinitschi, Oblast Kaluga